Collinsia peut désigner :
 Collinsia un genre d'araignée ;
 Collinsia un genre de plante.